Imię i nazwisko Luis Rodríguez nosili lub noszą m.in.:
 Luis Rodríguez (1937-1996) – kubański bokser, zawodowy mistrz świata
 Luis Rodríguez (ur. 1947) – wenezuelski bokser, olimpijczyk z 1972
 Luis Rodríguez (ur. 1948) – hiszpański producent muzyczny
 Luis Rodríguez (ur. 1961) – chilijski piłkarz
 Luis Rodríguez (ur. 1969) – portorykański siatkarz
 Luis Rodríguez (ur. 1973) – kubański baseballista
 Luis Rodríguez (ur. 1980) – wenezuelski baseballista
 Luis Rodríguez (ur. 1982) – gwatemalski piłkarz
 Luis Rodríguez (ur. 1991) – meksykański piłkarz